La Copa de la UEFA 1998–99 fou guanyada pel Parma FC, que va derrotar l'Olympique de Marseille a la final.

Primera ronda qualificatòria 

|}

Segona ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

1998-1999
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions futbolístiques del 1999